Chris Clarke – pugile canadese
 Chris Clarke – velocista britannico